Zjeleznitsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Zjeleznitsa (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Simitli, 
 Zjeleznitsa (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija grad), Stolitjna Obsjtina,